Willem Drees was premier van meerdere kabinetten.

Kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), soms ook wel Kabinet-Drees I genoemd
Kabinet-Drees I (1951-1952), soms ook wel Kabinet-Drees II genoemd
Kabinet-Drees II (1952-1956), soms ook wel Kabinet-Drees III genoemd
Kabinet-Drees III (1956-1958), soms ook wel Kabinet-Drees IV genoemd

Drees was ook informateur van het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946). Dit kabinet wordt ook wel het koninklijk of noodkabinet genoemd.